XV розыгрыш Мировой лиги проходил с 4 июня по 18 июля 2004 года с участием команд из 12 стран мира.

Игры финальной стадии состоялись в Риме в зале Palalottomatica. Победителем соревнования стала сборная Бразилии, установившая к тому же рекорд Мировой лиги — впервые в истории команда, ставшая чемпионом, не проиграла за весь турнир ни одного матча.

Сборная России в силу ряда организационных и финансовых причин впервые не принимала участие в розыгрыше Мировой лиги.

Интерконтинентальный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

«Финал четырёх» в Риме

«Посевочные» матчи

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Составы 
Курсивом выделены имена игроков, участвовавших в матчах интерконтинентального раунда, но не заявленных на игры «Финала четырёх».

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Мировая лига-2004 на сайте FIVB

Мировая лига (волейбол)
2004 год в волейболе